Rio Taquaral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Taquaral (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,63, long -50,22), 
 Ribeirão Taquaral (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -21,08, long -48,18), 
 Rio Pari (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar